El taüt de malaquita (, Malahitovaia xkatulka) és una òpera en dos actes de Dmitri Batin.

Obres del 2012
Òperes del segle XXI
Òperes de l'òpera russa
Òperes en rus